Бопрео́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 45 км на схід від Нанта, 45 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Бопрео, Андрезе, Ла-Шапель-дю-Жене, Жесте, Жалле, Ла-Жубодьєр, Ле-Пен-ан-Мож, Ла-Пуатвіньєр, Сен-Фільбер-ан-Мож i Вільдьє-ла-Блуер було об'єднано в новий муніципалітет Бопрео-ан-Мож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 2826 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6892,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Бопрео 
 Туристичне бюро муніципалітету Бопрео

 Бопрео на сайті французького Національного інституту географії
 Бопрео на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бопрео на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара